La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 2004-2005 si è svolta dal 25 settembre 2004 al 22 marzo 2005: al torneo hanno partecipato 15 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Sacrata Pallavolo Civitanova Marche.

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, entrambi giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2004
Pallavolo nel 2005
 2004-2005